Teodor Pròdrom (canonista), escriptor romà d'Orient de lleis canòniques
 Teodor Pròdrom (monjo), escriptor romà d'Orient